Тирхута (तिरहुता / তিৰহুতা) или митхилакшар (मिथिलाक्षर / মিথিলাক্ষৰ) — письмо, использовавшееся для записи языка майтхили. Данная абугида близка к бенгальскому письму и имеет с ним много общих знаков (например, ক /k/, খ /kʰ/, দ /d̪/, জ /dʒ/). В XX веке большинство носителей языка майтхили перешли на письмо деванагари, поэтому письмо тирхута не имеет широкого распространения в настоящее время.

Описание

Согласные

Гласные 
Каждый знак для согласного по умолчанию содержит и обозначение гласного звука [a]. Для того, чтобы изменить в составе этот гласный на другой, или чтобы обозначить, например, назализацию, к этому знаку дописывают зависимый знак для нужного гласного или зависимый знак для назализации. В письме тирхута нет независимых знаков для гласных [e] и [o], поскольку эти звуки не встречаются в начале слов.

Чтобы получить согласный без гласного, нужно к знаку, который представляет собой состав «согласный + гласный [a]», добавить вираму.

Другие символы

Цифры 
Письмо тирхута имеет свой ​​набор знаков для позиционной десятичной системы счисления. Эти знаки можно использовать так же, как и обычные индо-арабские цифры. С помощью цифр тирхута можно записать число любой величины, поскольку эта система позиционная.

Юникод 
Письмо было включено в Юникод с выходом версии 7.0 в июне 2014 года. Выделенный для тирхуты диапазон — U+11480—U+114DF::

Индийское письмо